Square Louise-Michel gibt es als Grünanlage in mehreren Städten:

 in Frankreich:
 Square Louise-Michel (Marseille)
 Square Louise-Michel (Massy)
 Square Louise-Michel (Paris)